Con il nome di Beatrice di Svevia sono conosciuti i seguenti personaggi appartenenti alla dinastia Hohenstaufen:
Beatrice di Svevia (n. 1100 c.), figlia di Federico I di Svevia, fondatrice nel 1146 del convento di Michaelstein;
Beatrice di Svevia, figlia di Federico Barbarossa e moglie di Guglielmo II di Chalon detto Guillaume de Thiers;
Beatrice di Svevia (1198-1212), figlia di Filippo di Svevia e moglie di Ottone IV di Brunswick;
Beatrice di Svevia (Elisabetta di Hohenstaufen; 1203-1235), figlia di Filippo di Svevia e moglie di Ferdinando III di Castiglia;
Beatrice di Svevia (1208-1208), figlia postuma di Filippo di Svevia, vissuta poche ore, tumulata nell'Abbazia di Lorsch;
Beatrice di Svevia (1258-1306), figlia di Manfredi di Sicilia e moglie di Ranieri della Gherardesca e poi di Manfredo IV di Saluzzo.